

Труппа 
В труппу Государственного Академического Малого Театра 262 театрального сезона входят:

Оркестр 

 Сёмкин, Владимир Петрович, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Руководство Государственного Академического Малого Театра 

Художественный руководитель Малого театра: лауреат Государственных премий России, Народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин

Генеральный директор Малого театра: Тамара Анатольевна Михайлова

Заместитель художественного руководителя: заслуженный деятель искусств России
Борис Николаевич Любимов

Заместитель художественного руководителя по музыкальной части: заслуженный деятель искусств России Григорий Яковлевич Гоберник

Заместитель художественного руководителя
по литературно-драматургической части: Галахова Ольга Игоревна

Заведующий труппой
Заслуженный деятель искусств России
Бейлис Владимир Михайлович

Режиссёр-постановщик
Драгунов Владимир Николаевич

Режиссёр-постановщик:

Заслуженный деятель искусств России
Иванов Виталий Николаевич Режиссёр

Режиссёры 

Фёдоров Василий Евгеньевич

Заведующий режиссёрским управлением:
заслуженный работник культуры России
Грузкова Анна Алексеевна

Заместитель заведующего режиссёрским управлением:
Бузкова Алла Дмитриевна

Ассистент режиссёра: заслуженный
работник культуры России
Егоров Владимир Михайлович

Ассистенты режиссёра 

 Егорова Татьяна Александровна

 Гончарова Альбина Андреевна

 Кувшинова Валентина Степановна

 Маркина Ганна Ильинична

См. также 
 Труппа Малого театра (Москва) в 1824—1917 годах
 Труппа Малого театра (Москва) в 1917—2000 годах
 Труппа Малого театра (Москва) с 2000 года по настоящее время

Литература

Ссылки 
 Информация на официальном сайте Малого театра

Персоналии:Малый театр Москвы